EAC puede referirse a:

 Enfermedad arterial coronaria
 Entel Arquitectura Canales
 Espacio de Arte Contemporáneo de Uruguay